Овче поле може да се отнася за:

 Овче поле, историко-географска област в България;
 Овче поле, историко-географска област в Северна Македония.